Stožer, vojni stožer
 Stožer (ustaški pokret)

BiH:
 Stožer (planina u BiH), planina u BiH

Crna Gora:
 Stožer (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje
 Stožer (planina u Crnoj Gori), planina u Crnoj Gori